È arrivata la felicità – film del 1936 diretto da Frank Capra
 È arrivata la felicità – serie televisiva del 2015